Šutej ist der Familienname folgender Personen:

 Tina Šutej (* 1988), slowenische Stabhochspringerin
 Vjekoslav Šutej (1951–2009), kroatischer Dirigent